Guy Charmasson (1947-), écrivain français ;
 Jean Charmasson (1930-2016), archéologue français ;
 Marie-Claude Charmasson (1941-), pilote automobile française.